Sex Machine – singolo di James Brown del 1970
 Sex Machine – album di James Brown del 1970
 Sex Machine – singolo dei Little Big del 2021